Kubań Krasnodar – klub piłkarski
 Dinamo Krasnodar (piłka siatkowa kobiet)
 Dinamo Krasnodar (piłka siatkowa mężczyzn)